Union Pacific Railroad, een spoorwegmaatschappij in het westen en midden van de Verenigde Staten
Union Pacific (film), een Amerikaanse western uit 1939 onder regie van Cecil B. DeMille
Union Pacific 844, een stoomlocomotief uit de 4-8-4-klasse, gebouwd door de American Locomotive Company